Vektorprodukt eller vektormultiplikation kan referere til flere produktdannelser inde for matematikken:

 Krydsproduktet – her er resultatet (produktet) en vektor , og det er især dette produkt der kaldes vektorproduktet
 Produktet fra vektorrumsstrukturen – et produkt af typen  hvor  er en skalar; produktet er en vektor
 Skalarproduktet – også kendt som prikproduktet  eller det indre produkt ; her er resultatet en skalar.
 Det ydre produkt – her er resultatet en matrix .

Lineær algebra